Juan de Aragón (Valencia, 1330-Bilbao, 12 de junio de 1358), infante de Aragón e hijo del segundo matrimonio de Alfonso IV con la infanta Leonor de Castilla, hija de Fernando IV de Castilla.

Biografía 
A finales de abril o principios de mayo de 1354, el rey Pedro I de Castilla casó a Juan con Isabel de Lara, hermana de Juana de Lara, la esposa de Tello de Castilla, señor de Vizcaya. Al ordenar este matrimonio pretendía poner un rival a Tello dentro de su propia familia, pues los derechos dinásticos de Juan sobre el señorío eran mayores que los de Tello, y el rey pensaba que acabarían disputando por la titularidad del señorío de Vizcaya. Tuvieron dos hijas, Isabel de la Cerda, que murió después de 1365, pretendiente al señorío de Vizcaya, y Florentina de Aragón, nacida alrededor de 1354 y que murió después de 1365, y también pretendiente al señorío de Vizcaya, casada por primera vez con Arnaud Raymond de Niort, vizconde de Sault, pretendiente al señorío de Vizcaya en virtud de los derechos de su mujer, sin descendencia, y por segunda vez alrededor de 1372 con Pedro de Foix-Bearne, también pretendiente al señorío de Vizcaya en virtud de los derechos de su mujer, citado por Jean Froissart en el relato del viaje que el hizo a Bearne, que tuvo un hijo Pedro de Foix-Bearne, casado y con descendencia (una hija, casada con Bernardo, señor de Sainte-Colomme), y una hija Adriana de Foix-Bearne.

A finales de 1355 la situación era favorable para el rey Pedro I, pero quedaba por aclarar la situación en Vizcaya. Tello era rebelde al rey pero aún no había actuado, simplemente permanecía en sus posesiones. Pero Vizcaya era muy importante y si tomaba la iniciativa podría ser muy peligroso, así que el rey ordenó al infante Juan de Aragón que actuase contra Tello. Inicialmente se consiguió conquistar Trepeana y varios caballeros del señorío se pasaron al bando realista, como Pedro Fernández de Velasco. Pero el intento de llegar a Bilbao desde Santa Gadea fue un fracaso. Primero se intentó por las Encartaciones, pero las tropas del señorío, derrotaron a las de Juan en Gordejuela. Después se intentó por la zona de Durango, pero Juan de Avendaño los rechazó en Ochandiano haciendo gran número de prisioneros. El infante Juan culpó de su derrota a lo agreste y boscoso del terreno, donde la caballería era presa fácil contra los hombres de a pie.

Asesinato 
No se conocen las motivaciones que llevaron al rey Pedro a protagonizar el «baño de sangre» entre la nobleza a inicios de verano de 1358. En lo referente al infante Juan, el rey intentó asesinar a Tello, prometiendo a don Juan la titularidad del señorío de Vizcaya. El rey incluso persiguió a Tello embarcándose en Bermeo para apresarlo por mar, pero no lo consiguió. De todos modos, con Tello huido y Juana, Isabel y Florentina prisioneras, el rey ya no necesitaba a Juan y consiguió que los vizcaínos le nombrasen señor de Vizcaya reunidos en Guernica. Juan mostró su malestar, pero de nada de sirvió: el 12 de junio de 1358 fue asesinado a mazazos en la cámara del rey, en Bilbao, y su cadáver era tirado por la ventana.

Referencias

Bibliografía 
 

Infantes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón
Adelantados mayores de Andalucía del siglo XIV
Nacidos en Valencia
Fallecidos en Bilbao